Katedrál Panny Marie je více (seznam není úplný):
 Katedrála Panny Marie (Antverpy) v belgických Antverpách
 Katedrála Panny Marie (Braga) v portugalské Braze
 Katedrála Panny Marie (Burgos) ve španělském Burgosu
 Katedrála Panny Marie (Cáchy) v německých Cáchách
 Katedrála Panny Marie (Girona) ve španělské Gironě
 Katedrála Panny Marie (Kilkenny) v irském Kilkenny
 Katedrála Panny Marie (Killarney) v irském Killarney
 Katedrála Panny Marie (León) ve španělském Leónu
 Katedrála Panny Marie (Palma de Mallorca) na španělské Mallorce
 Katedrála Panny Marie a svatého Štěpána (Špýr) v německém Špýru
 Katedrála Panny Marie (Sevilla) ve španělské Seville
Katedrála Panny Marie (Talinn), luteránská katedrála v Estonsku
 Katedrála Panny Marie (Verona) v italské Veroně

jiná forma názvu
 Frauenkirche (Mnichov) – katedrála v německém Mnichově
 Katedrála Notre-Dame – katedrály Panny Marie ve Francii a dalších frankofonních zemích